Andrés Espinosa – atleta messicano
 Andrés Espinosa – alpinista spagnolo